Журахон Рахмонбердиевич Рахмонов ( 18 августа 1917, Ош, Ферганская область, Российская империя – 7 апреля 1977, Ош, Киргизская ССР, СССР) – советский драматический актёр, артист Ошского узбекского драматического театра имени Кирова (ныне Ошский музыкально-драматический театр имени Бабура), Заслуженный артист Узбекской ССР (1974), киноактёр, участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Журахон Рахмонбердиевич Рахмонов родился 18 августа 1917 года в городе Ош в семье служащих. В 1937 году поступил актёром в Ошский узбекский театр имени Кирова, основателем которого был его отец Рахмонберди Мадазимов (1914) и где художественным руководителем и артистом был его брат Уринбой Рахмонов (с 1927 года). В то время было крайне мало людей знавших грамоту, Рахмонберди Мадазимов и его дети принадлежали к той малой части. Журахон Рахмонов внёс большой вклад в развитие культуры и искусства Кыргызстана. Был избран депутатом Ошского областного, Ошского городского и Кара-Суйского районного Советов.

В 1938 году был призван в ряды Красной армии. Участвовал в Советско-финской войне, обороне блокадного Ленинграда, служил старшим сержантом 95-й танковой бригады 9-го танкового корпуса 2-го Белорусского фронта. Участвовал в освобождении России, Украины, Белоруссии, Польши, Германии, взятии Берлина и Рейхстага. Награждён орденом «Отечественной войны» II степени (приказ 9-ТК № 015/п от 23 августа 1943 года), а также многочисленными медалями

После окончания войны Журахон Рахмонов вернулся на работу в Ошский театр, работал там до конца жизни. Сыграл более ста ролей в театре и кино. Большую роль в его творчестве сыграли поставленные на сцене театра произведения Ч. Айтматова «Материнское поле», К. Яшина и М.Мухамедова «Дилором», «Отелло» Шекспира. В последующие годы сыграл роли в произведениях «Могучая волна» Шарафа Рашидова, «Любовь Яровая», «Красный галстук» К. Тренёва, «Обман и любовь» Шиллера, «Слуга двух господ» К.Гольдони, «Гроза» Александр Островского, «Уркуя» Н. Байтемирова, "Шайтан Хихо"  Г. Нахуцришвили, «Переполох перед свадьбой» Папаяна, "Любовь, джаз и чёрт" Юозаса Грушаса.

14-25 октября 1958 года вместе с коллективом театра участвовал во II декаде киргизского искусства и литературы в Москве. 20 февраля 1961 года участвовал в I съезде театрального общества Киргизии. В 1967 году Ошский узбекский театр был на гастролях в Таджикской ССР, где коллектив был награждён почётной грамотой министерства культуры Таджикской ССР. 11-17 июля 1967 года участвовал на Днях культуры и искусства Киргизии в Москве. С 4 по 14 сентября 1969 года участвовал в декаде киргизской литературы и искусства в Узбекской ССР. 2-10 апреля 1970 года участвовал в празднике искусств народов СССР, посвящённом 100-летию рождения В.И. Ленина.

Отлично владея киргизским языком, ещё до открытия Ошского киргизского драматического театра имени С. Ибраимова (основан 24 ноября 1972 года, построен в 1974 году), он активно участвовал в постановках классических и современных драм киргизских писателей на киргизском языке

В 1957 году был награждён почётной грамотой министерства культуры Киргизской ССР, в 1976 году медалью ударника IX пятилетки. По окончании гастролей в Ташкенте за большой вклад в пропаганду и развитие культуры и искусства Журахон Рахмонов Указом Президиума Верховного Совета Узбекской ССР № 164 от 5 июля 1974 года первым среди артистов Кыргызстана был удостоен звания Заслуженный артист Узбекской ССР (медаль № 877) (в истории лишь два артиста из Киргизии были удостоены этого почётного звания Узбекистана. Также он был награждён двумя почётными грамотами Президиума Верховного Совета Киргизской ССР (1968 и 1974). В истории Кыргызстана лишь несколько государственных, общественных деятелей и деятелей культуры дважды удостаивались этой почётной грамоты

Журахон Рахмонов был избран депутатом Ошского областного, Ошского городского и Кара-Суйского районного Совета депутатов. Был делегатом многочисленных партийных конференций, участником заседаний советских и хозяйственных органов республики, области и города.

Его высказывания и жизненные ситуации были описаны в комических пьесах писателя Абдугани Абдугафурова и в книге «Видные сыновья Оша» (2000), в журнале «Муштум». Его роль в истории Ошского театра имени Бабура отражена в книге драматурга Абдугани Абдугафурова «Ошский академический театр» (2010).

Журахон Рахмонов умер 7 апреля 1977 года, был похоронен в городе Ош. На его похоронах участвовали и говорили речи первый секретарь Ошского обкома партии Султан Ибраимов и руководители Ошского горисполкома. После смерти заслуженного артиста руководство Ошского горисполкома и управление культуры Ошского области выходило с инициативой переименования улицы Алебастрова города Ош в честь Журахона Рахмонова, где он родился и всю жизнь проживал

Творчество

В театре 
В 1937-1977 годах им сыграно на сцене Ошского театра имени Кирова более ста ролей: Батрак в «Бай и батраке», Токтогула в «Токтогуле», городничий Антон Антонович Сквозник-Дмухановский в «Ревизоре», пристав в «Женитьбе», «Батыр и Раъно» М. Рахмона, Айнок силач в «Равшан и Зулхумор», Дикий в «Грозе», Ташбалты в «Ташбалта влюблён», Бабахан в «Тахир и Зухра», Ясуман в «Фархад и Ширин», Мавлян в «Любовь к Родине», отец «Невеста за 5 сом», Акылбека в «Судьбе отца», Хихо в "Шайтане Хихо", шаха Бахрама в "Дилором" К. Яшина, Сафара в "Скорпионе из алтаря" Абдулла Кадыри, Халил ата в "Могучая волна" Ш. Рашидова, Бакиева в "Сожаление" (Пушаймон) А. Абдугафурова, «Первый учитель» Ч. Айтматова, тысячник Кадыркула в «Когда заря взойдёт над Ферганой», «Кровавые дни» Ф.Г. Литвинской, М. Азизова, «Легендарная личность» Сохиб Жамола, шах в «Орзигуле», Женгиш ога в «Незнакомый знакомец» М. Каримова, роль немецкого офицера, «Минувшие дни» А. Кадыри, «Нодира», «Сурмахон», «Дорогие девушки», «Скупость», «Обманутая девушка» А. Абдугафуров, «Сильнее бури» Ш. Рашидова и другие.

 1937 — Шиллер «Коварство и любовь», Ш. Хуршид «Фархад и Ширин».
 1938 — К. Гольдони «Слуга двух господ», Сабир Абдулла «Сабля Узбекистана».
 1946 — Мухтаров «Честь женщины».
 1947 — Уйгун «Весна», Ш. Хуршид «Фархад и Ширин».
 1948 — К. Тренёв «Красный галстук», Уйгун «Песня жизни», Уйгун «Алтынкуль».
 1949 — Фатхуллин «Лепестки», Хамид Алимджан «Симург».
 1950 — Исмоил Акрам «Справедливость», Сабир Абдулла «Алпамыш».
 1951 — Ж. Боконбаев «Токтогул», Хуршид «Лейли и Меджнун».
 1952 — Шукур Саъдулла «Ёрилтош», Махмуд Рахмон «Радость», Абдулла Каххар «Шёлковое сюзане».
 1953 — Иззат Султан «Алишер Навои», Н. Лысенко «Наталка Полтавка», К. Яшин «Нурхон».
 1954 — Шукур Саъдулла «Праздник на поле», Бахром Рахмонов «Сердечные секреты».
 1955 — К. Яшин «Офтобхон», Рабиндранат Тагор «Девушка реки Ганг».
 1956 — К. Яшин «Равшан и Зулхумор», Фатхуллин «Любовь к Родине», И. Ахмедов «Сундук секретов».
 1957 — Сабир Абдулла «Алпамыш», Самад Вургун «Юлдуз».
 1958 — Хамид Алимджан «Ойгул и Бахтиёр», М. Шатров «Именем революции».
 1959 — Турсун Собиров «Орзигул», Ахмад Бобожон «Ашик-Гариб и Шахсанам», А. Бобожон «Тайфун», Хамза «Секреты паранджи».
 1960 — Кубанычбек Маликов «На высокой земле», Хамид Гулям «Ташбалта влюблён», Карло Гоцци «Принцесса Турандот».
 1961 — Рихси Орифжонов «Если твоя голова кривая», К. Яшин «Дилором».
 1962 — Шукур Саъдулла «Два браслета», Бексултан Жакиев «Судьба отца».
 1963 — Мухаммаджон Хайруллаев «Дитя», Абдулла Каххар «Голос из гроба», Яхёхон Маматхонов «Мели хоббон, Наби товон».
 1964 — Ахмад Бобожон «Трагедия поэмы», Байсеитов, Шангитбоев «Дорогие девушки», У. Шекспир «Отелло», Касымали Джантошев «Чертова девушка», Прем Чанд «Нимми».
 1965 — Сахиб Жамал «Гули сиёх», Фатхуллин «Любовь в молодости», Касымали Джантошев «Горный беркут», Иззат Султан «Полёт беркута».
 1966 — Иззат Султан «Неизвестный человек», Сабир Абдулла «Гул и Навруз», Чингиз Айтматов «Материнское поле», Уйгун «Парвона».
 1967 — Алишер Навои «Дилором», Адхам Рахмат «Абдулла Набиев», Уткир Рашид «Сваты», Касымали Джантошев «Девушка с усами».
 1968 — Абдулла Кадыри «Скорпион из алтаря», Анатолий Софронов «Стряпуха замужем», Мирзабек Тойбаев «Новая невеста», Бекниёзов, Исмаилов «Меж двух огней», Абдугани Абдугафуров «Сожаление» (Пушаймон).
 1969 — Н. В. Гоголь «Женитьба», Хамид Гулям «Странные вещи», Шараф Рашидов «Могучая волна», Мирзакалон Исмоилий «Когда заря взойдёт над Ферганой».
 1970 — Т. Абдумомунов «Кто смеётся последним», М. Ордубади «Невеста за 5 сом», Шухрат «Дешёвый жених», Димитрис Псатас «Требуется лжец».
 1971 — А. Д. Иловайский «Приключения Чанду», Гунтекин «Обман по шариату», Умаржон Исмаилов «Рустам», Суорун Омоллоон «Перед рассветом».
 1972 — Мухтаров «Чертовое поколение», Токтоболот Абдумомунов «Девушка Атабека», А. Абдугафуров «Балойи нафс».
 1973 — Абдукаххор Маннонов «Начало жизни», Александр Островский «Гроза», Хамид Гулям «Ташбалта влюблён», Саидмуродов «Горная красавица».
 1974 — А. Абдугафуров «Куйдирмаган кундош», Жура Махмудов «Красавица», Аалы Токомбаев «Аширбой», Рихси Орифжонов «Преступление без наказания», Саид Ахмад «Бунт невесток».
 1975 — Турсун Сабиров «Орзигул», Н. В. Гоголь «Ревизор», Умарахунов «Человек издалека», Хутаев «Старики с молодыми душами», Исмаил Акрам «Справедливость».
 1976 — Мехрибон Назаров «Рука друга», Т. Абдумомунов «Никому не говори», Бабаханов «Шутник Али», Ахмедов «Сундук секретов».
 1977 — Папаян «Переполох перед свадьбой», Насридин Байтемиров «Уркуя», А. Абдугафуров «Наследство отцов», Аалы Токомбаев «Жалость к животному».

Кроме того, участвовал в многочисленных концертных программах

В кино

Личная жизнь 
Отец — Рахмонберди Мадазимов (1875-1933). Мать Бибихон (1884—1922), уроженка города Уратепа. Супруга: Ойимхон (1929—1997). Дети: Мамир Жураев (1949), Анзиратхон (1951—2015), Муяссархон (1955), Санжарбек хожи (1959—2012), Минурахон (1962), Муаззамхон (1964), Анварбек (1969—2004).

Родственниками Журахона Рахмонова являются: Ходжаназар Хувайдо, Хабиб Абдуллаев

Племянники: Азизулло Иззатуллаев, Анвар Касымов, певец Мухаммадкарим Соипов.

Родственники со стороны свёкров: Султан и Кудрат Таирбаевы, Балтыходжа Султанов, Иззат Султан, Мухтар Султанов, Мамадали Курбанов, Махмуд Косимов, Алишер Отабоев, Кодир Рахматович Парпиев, Зироатхон (Ойхон) Хошимова, Эркин Комилов, экс-председатель ОАО “Узвторцветмет” Мурод Зайнобиддинович Салохиддинов, председатель Ошского горисполкома Ахмаджон Давидов.

Награды 
 Орден Отечественной войны 2 степени (23 августа 1943 года)
 Медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (2.03.1968)
 Медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (25.10.1968)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (10.04.1970)
 Знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне» (1970)
 Медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (21.11.1975)
 Заслуженный артист Узбекской ССР (5 июля 1974 года)
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Киргизской ССР (10 февраля 1968 года)
 Ударник 9 пятилетки (28 января 1976 года)
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Киргизской ССР (28 августа 1974 года)
 Почётная грамота Министерства культуры Киргизской ССР (1957 год)
 многочисленные медали как ветерану Великой Отечественной войны.

Литература 
  ББК 92я2. 
  -20 с.: ил.; 20 см.
 .
  21 см, ББК 85.4. ,  и 
   и 
  
  УДК 351/354. ББК 66,3(2Ки). ,  и

См. также 
 Ошский Государственный академический узбекский музыкально-драматический театр имени Бабура
 Мадазимов, Рахмонберди
 Рахмонов, Уринбой Рахмонбердиевич
 Султанов, Балтыходжа Султанович
 Курбанов, Мамадали Курбанович
 Косимов, Махмуд Тожикулович

Примечания

Ссылки 
 Актёрская династия
 Они стояли у истоков
 Центразия Персоны
 Люди, которые меняли мир
 Люди, которые меняли мир
 Люди, которые меняли мир
 Люди, которые меняли мир
 27 марта – Всемирный день театра
 К 100 летию старейшего театра Кыргызстана
 Старейшему театру Кыргызстана — 100 лет
 Из истории старейшего театра страны 
 Марказий Осиёдаги энг кекса профессионал театр 100 ёшга тўлди
 Биографии знаменитостей
 Советские актеры кино и театра мужчины
 Архивные документы старшего сержанта Рахманова Журахона в ЦАМО
 Бессмертный полк гвардии старший сержант Рахмонов Журахон
 Журахон Рахмонов
 В кинотеатре «Мир» прошли Дни кыргызского кино
 Даже из Голливуда! Зарубежные кинозвёзды, работавшие в Кыргызстане
 10 современных кыргызских фильмов, которые нужно посмотреть
 Топ-10 современных кыргызских фильмов, которые нужно посмотреть
 Реферат
 Журахон Рахмонов в журнале "Муштум"
 История театра
 Театр имени Бабура г. Ош 
 "Мозийға қараб иш кўрмоғлиқ хайрлидир"
 В историческом центре Оша появится туристический квартал
 Документы в ЦАМО РФ
 Документы в ЦАМО РФ
 Журахон Рахмонов - советский актёр, артист Ошского театра, заслуженный артист Узбекистана, киноактёр

Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Старшие сержанты (СССР)
Танкисты Великой Отечественной войны
Заслуженные артисты Узбекской ССР
Похороненные в Оше (Киргизия)
Персоналии:Киргизфильм
Персоналии:Ошский узбекский академический театр
Депутаты Ошского областного совета
Депутаты Ошского городского совета
Депутаты районных советов Киргизской ССР
Мадазимов — Рахмоновы